Termenul „Salpetru” se poate referi la:

 Nitrat de amoniu
 Nitrat de bariu
 Nitrat de sodiu (Salpetru de Chile)
 Nitrat de potasiu (Salpetru de India)
 Nitrat de calciu

Vezi și 
 Războiul Salpetrului (1879 - 1884) dintre Chile și Peru